Суперфинал 60-го чемпионата России по шахматам проходил в Москве, в Центральном Доме шахматиста имени М. Ботвинника с 17 по 30 декабря.
 Главный арбитр: И. Л. Болотинский.
Контроль времени: 1 час 40 минут на первые 40 ходов, затем 50 минут на последующие 20 ходов и 10 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого
Призовой фонд: 5 миллионов рублей

Предложение ничьи: Предложение ничьи осуществляется через судью (запрещено предлагать противнику) 
 Первые три места получили право принять участие в 61-м чемпионате России.

Участники 

¹) рейтинги даны на 10.2007

Движение по турам

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат России (Суперфинал) на сайте ChessPro.ru
Регламент турнира (*.doc)
Мужской и женский суперфинал на сайте russiachess.org

Чемпионаты России по шахматам
2007 год в шахматах
Чемпионаты России в 2007 году
Шахматные турниры в Москве
2007 год в Москве
Декабрь 2007 года